Harry Gibson (músic) (1915–1991), pianista, cantant i compositor de jazz estatunidenc
 Harry Gibson (ciclista) (segle XIX), ciclista canadenc Campió del món de mig fons de 1899
 Harry Gibson (futbolista australià) (1878–1921), futbolista australià del South Melbourne Football Club
 Harry Gibson (futbolista anglès) (segle XIX–segle XX), futbolista anglès del Clapton Orient
 Harry Gibson (jugador d'hoquei herba) (n. 1993), jugador d'hoquei herba anglès